Hahnerheide ist 
 der Name einer Siedlung bei Moischt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, siehe Moischt
 eine Orts- oder Flurbezeichnung im Raum Ratingen